De 30e editie van de UEFA Cup werd door Liverpool FC gewonnen in de finale tegen het Spaanse Deportivo Alavés.

Voorronde

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde 
 De volgende clubs komen uit de Champions League en eindigden derde in hun poule:
Bayer Leverkusen, Sjachtar Donetsk, Olympiakos Piraeus, Rangers FC, Hamburger SV, Rosenborg BK, PSV Eindhoven, FC Barcelona

Achtste finales

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Externe links 
Official Site
Results at RSSSF.com

UEFA Cup
Europacupvoetbal 2000/01